Woodford County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Woodford County (Illinois) – okres státu Illinois
 Woodford County (Kentucky) – okres státu Kentucky